Па́вел Долгору́ков: Долгоруков, Павел Васильевич (1755—1837) — георгиевский кавалер, внук дипломата Сергея Григорьевича Долгорукова.
 Долгоруков, Павел Дмитриевич (1866—1927) — русский общественный и политический деятель, депутат II Государственной думы.
 Долгоруков, Павел Иванович (1787—1845) — русский композитор и пианист, мемуарист.